Király László (1928) romániai magyar nyelv- és irodalom tanár, magyar nyelvű tankönyveket írt
 Király László (1930–2004) erdőmérnök
 Király László (1938–2003) belsőépítész
 Király László (1940–) labdarúgó-játékvezető
 Király László (1943) erdélyi magyar költő, író
 Király László (1954) zeneszerző
 Király László (1960) súlyemelő
 Király László labdarúgó

hasonló néven
 Király László György (1956–2020) közgazdász, adótanácsadó, az APEH volt elnöke